Röda ist der Name folgender Orte:

 Röda (Leisnig), Ortsteil der Stadt Leisnig im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Großröda, Ortsteil der Gemeinde Starkenberg im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Kleinröda, Ortsteil der Gemeinde Starkenberg im Landkreis Altenburger Land, Thüringen